Лазуренко — украинская фамилия. Известные носители:

 Лазуренко, Михаил Константинович (1908—1987) — партийный деятель Украинской ССР.
 Лазуренко, Светлана Борисовна (род. 1969) — российский учёный-педагог, дефектолог, член-корреспондент РАО (2019).
 Лазуренко, Сергей Иванович (род. 1967) — советский шахтёр, Герой Украины.

См. также